L'arcadien est un dialecte du grec ancien, parlé alors dans la région de l'Arcadie.
 Dans la littérature pastorale grecque, c'est une région idéale, c'est-à-dire ne correspondant à aucune région géographique précise. C'est un lieu paisible propice à la méditation.
 Les Arcadiens sont une race extraterrestre dans l'univers de fiction de Star Trek.